

Niemcy 
1 gmina:
 Stoltenberg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Osoby 
 Jason Stoltenberg – australijski tenisista
 Jens Stoltenberg – norweski polityk
 Thorvald Stoltenberg – norweski polityk